MEGA Alma-Ata (Ме́га Алма́-Ата́) — крупный торгово-развлекательный центр в городе Алматы (Казахстан).

История 
MEGA Alma-Ata был открыт 25 октября 2006 года и расположен по улице Розыбакиева, 247а. 
Общая площадь центра составляет  м², а коммерческая площадь равна  м². В проект было вложено 70 млн долларов США, а его реализация заняла 2,5 года. MEGA Alma-Ata стал самым крупным торгово-развлекательным комплексом в Центральной Азии на тот момент.

Характеристики 
В торговом центре расположен гипермаркет площадью  м², гипермаркет бытовой техники ( м²), гипермаркет детских товаров ( м²), ресторанный дворик на 700 мест, 20 кафе и ресторанов, 15-зальный кинотеатр-мультиплекс, общая площадь 8,5 тыс. кв. м, скалодром высотой 16 м, ледовый каток площадью 638 м². Количество бутиков в центре достигает 120. Предусмотрен подземный паркинг на  мест площадью  м².

MEGA Alma-Ata 2 
Осенью 2013 года MEGA Alma-Ata была расширена и дополнительное пространство получило название MEGA Alma-Ata 2. Площадь Mega Alma-Ata 2 составляет  м², а коммерческая площадь равна  м². В нём расположено 120 бутиков, 15 различных кафе и ресторанов, подземный паркинг ( м²) и парковка на  мест.

Интересные факты 
В ходе церемонии открытия MEGA Alma-Ata 2 был установлен мировой рекорд по приготовлению и поеданию бауырсаков: десять поваров приготовили 667 кг бауырсаков, которые были полностью съедены посетителями за два часа. Рекорд был зафиксирован судьёй Книги рекордов Гиннесса в категории «Самое большое количество приготовленных и съеденных пончиков (баурсаков)».

По данным Astana group, за год MEGA Alma-Ata посещают около  посетителей и, после открытия второй очереди, планируется, что количество посетителей достигнет . В день 6-летия торгового центра в Алма-Аты его посетили  человек.

Торговые центры MEGA в Астане и Алма-Ате являются обладателями сертификатов Международного стандарта экологического строительства BREEAM In-Use International с рейтингом «very good». Первый магазин H&M Home в Казахстане был открыт в MEGA Alma-Ata.

Примечания 

Торговые центры Алма-Аты
MEGA